Mærsk A-Klasse steht für:
 Mærsk A-Klasse (1975), ab 1975 in Fahrt gebrachte Containerschiffsklasse
 Mærsk A-Klasse (2003), ab 2003 in Fahrt gebrachte Containerschiffsklasse
 Anchor Handlers von Mærsk Supply Service